Pod slovem Jura nebo jura se může skrývat:

 Jura (pohoří) – pohoří mezi řekami Mohanem a Rhônou
 Jura (kanton) – kanton ve Švýcarsku
 Jura (departement) – departement ve Francii v regionu Franche-Comté
 Jura (ostrov) – skotský ostrov ve Vnitřních Hebridách
 Isle of Jura (palírna) – palírna skotské whisky na ostrově Jura
 Krakovsko-čenstochovská jura – krasová oblast v Polsku
 Jura (řeka) – řeka v Azua de Compostela, Dominikánská republika

 jura – geologický útvar druhohor
 Jura – domácí podoba jména Jiří či Juraj
 Jura (1922) – japonský lehký křižník třídy Nagara z druhé světové války
 Jurská federace – federalistická a anarchistická sekce První internacionály
 Jura (příjmení) – příjmení osob

Podobné názvy či výrazy 
 Jūra – řeka v Litvě
 Jury – město v Lotrinsku ve Francii
 jury – porota

Externí odkazy